Франц Шулер (, Куфштајн 3. октобар 1963) бивши је аустријски биатлонац који је освојио сребрну медаљу у спринту на светског првенства 1986. Био је три пута на подијуму у Светском купу, од тога са једном победиом у Јивескиле 19. марта 1988.

Значајнији резултати 
За све резултате извор је Међународна биатлонска унија (ИБУ).

Олимпијске игре

Светско првенство у биатлону 
 1 сребрна медаља

 Током олимпијских сезона такмичења се одржавају само у дисциплинама које нису у олимпијском програму.

Светски куп у биатлону 
 1 индивидуална победа у светском купу

Првенство Аустрије 
 биатлон
 2 х 1, 5 х 2, 1 х 3
 скијашко трчање 
 1 х 2

Референце

Спољашње везе 

 Профил и олимпијски резултати  Франца Шулера на sports-reference.com
 Резултати на сајту ÖSV-Siegertafel

Рођени 1963.
Аустријски биатлонци
Аустријски нордијски скијаши
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 1984.
Аустријски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1984.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 1988.
Аустријски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1988.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 1992.
Аустријски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1992.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 1994.
Аустријски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1994.
Освајачи медаља на Светском првенству у биатлону 1986.